Домодєдово — місто в Московській області.
 Домодєдово — міський округ.
 Домодєдово — село в складі міського округу Домодєдово.
 Домодєдово — вузлова залізнична станція Павелецького напрямку Московської залізниці.
 Домодєдово — моторвагонне депо.
 «Домодєдово» — міжнародний аеропорт.
 «Домодєдово» — футбольний клуб з однойменного міста Московської області.

Див. також 
 Аеропорт-Домодєдово (платформа)